Ки́ран Майкл О’Ха́ра (; родился 22 апреля 1996, Манчестер) — ирландский футболист, вратарь национальной сборной Ирландии. Воспитанник футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Уроженец Манчестера, О’Хара начал футбольную карьеру в местной команде «Эрмстон Таун». В июле 2012 года стали игроком «академии «Манчестер Юнайтед». 

В сезоне 2013/14 выступал за клуб «Траффорд» на правах аренды. Летом 2014 года подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». В дальнейшем выступал на правах аренды за клубы «Файлд», «Моркам» и «Стокпорт Каунти». Его профессиональный дебют состоялся 23 января 2016 года, когда он вышел на поле в составе «Моркама» в игре против «Нортгемптон Таун».

15 августа 2018 года Киран отправился в аренду в клуб Лиги 2 «Маклсфилд Таун». В сезоне 2018/19 О’Хара был основным вратарём «Маклсфилда», сыграв 37 матчей в лиге и ещё 5 матчей — в кубках. По итогам сезона «Маклсфилд Таун», боровшийся за выживание в Английской футбольной лиге, занял 22-е место, избежав выбывания в Национальную лигу. Во многом этому способствовала хорошая игра О’Хары в воротах. По итогам сезона Киран получил три награды: игрок года по версии футболистов клуба, игрок года по версии болельщиков и молодой игрок года в составе «Маклсфилд Таун».

Перед началом сезона 2019/20 О’Хара отправился в аренду в клуб Лиги 1 «Бертон Альбион». 3 августа 2019 года Киран дебютировал за «пивоваров» в матче против «Ипсвич Таун».

Карьера в сборной 
Хотя О’Хара родился в Англии, его бабушка и дедушка по отцовской линии родом из ирландского Голуэя. С 2017 по 2018 год он выступал за сборную Ирландии до 21 года.

В марте 2019 года получил свой первый вызов в первую сборную Ирландии. 10 сентября 2019 года дебютировал за сборную, выйдя на замену другому дебютанту сборной, Марку Траверсу, в матче против сборной Болгарии на стадионе «Авива».

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Профиль  на официальном сайте «Бертон Альбион» 
 Профиль  на официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии 

Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Траффорд»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Моркам»
Игроки ФК «Маклсфилд Таун»
Игроки ФК «Бертон Альбион»